Sanningasup Ikerasaa bezeichnet:
 Sanningasup Ikerasaa (Sund, Upernavik, nördlich), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sanningasup Ikerasaa (Sund, Upernavik, südlich), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland